Le qualificazioni del singolare  del Qatar ExxonMobil Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)
  Donald Young (primo turno)
  Blaž Kavčič (ultimo turno)

 Jan Hájek (secondo turno)
 Jan-Lennard Struff (secondo turno)
 Dustin Brown (Qualificato)
 Andrej Kuznecov (primo turno)

Qualificati

 Daniel Evans
 Dustin Brown

 Dominic Thiem
 Peter Gojowczyk

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2014
ATP World Tour 2014